Stati Uniti d'America
Masontown – borough della Contea di Fayette, Pennsylvania
Masontown – città della Contea di Preston, Virginia Occidentale